Конопка () — польське прізвище.

Відомі представники 
 Дерслав Конопка з Кожухова — кам'янецький (подільський), червоногородський староста 1402 року
 Павло Казимир — військовик, тримав у заставі Харалуг «з руки» князя Корецького Самуеля Кароля 1648 року й пізніше
 Ян Конопка — барон, дідич, підприємець, засновник закладу лікувального в Конопківці
 Ян Конопка — польський генерал
 Казімєж Станіслав гербу Новина — єзуїт, професор, капелан Легіонів Польських
 Станіслав Конопка — польський актор
 Юзеф на Моґілянах, Кулєшові, Ґлоґошуві — літератор, агроном, посол Галицького сейму
 Ромуальда — дружина бережанського, новосонцького повітового старости барона Влодзімєжа Лєвартовського
 Юзефа з Конопків Рей — дружина Мечислава Рея

Примітки 

Польські прізвища